Kristallnacht bezeichnet:
 Reichskristallnacht, siehe Novemberpogrome 1938
 Kristallnacht (Album), Album des Avantgarde-Musikers John Zorn (1992)
 Kristallnacht (Band), ehemaliges rechtsextremes Musikprojekt aus Frankreich (1996–2002)
 Kristallnacht (Schidlowsky), musikalisches Werk von Leon Schidlowsky
 Kristallnaach, Lied der Kölschrockband BAP (1982)